Die Allam Marine British Open fanden vom 12. bis 18. Mai 2014 in Kingston upon Hull im Vereinigten Königreich statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2013/14 und gehörte zur Wertungskategorie World Series Platinum. Das Squashturnier der Damen war Teil der WSA World Tour 2013/14 und gehörte ebenfalls zur Kategorie World Series Platinum.

Titelverteidiger bei den Herren war Ramy Ashour, bei den Damen Laura Massaro.

Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, davon waren acht Plätze für Qualifikanten vorgesehen. Die acht besten Spieler wurden gesetzt. In der Damenkonkurrenz traten ebenfalls 32 Spielerinnen an, von denen 16 gesetzt wurden. Von den übrigen 16 Plätzen waren acht für Qualifikantinnen vorgesehen. Per Wildcard erhielten Tom Richards und Emily Whitlock einen Startplatz im jeweiligen Hauptfeld. Nachdem Richards seine Teilnahme verletzungsbedingt wieder absagen musste, erhielt Joe Lee seinen Platz.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug 150.000 US-Dollar bei den Herren und 100.000 US-Dollar bei den Damen.

Herren

Setzliste

Zeichenerklärung

Ergebnisse

Damen

Setzliste

Zeichenerklärung

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Turnierseite (englisch)

Einzelnachweise 

2014
PSA World Tour 2013/14
WSA World Tour 2013/14
Squashturnier in Kingston upon Hull